Jablonowka (russisch ) heißen folgende Dörfer und ländliche Siedlungen in der Russischen Föderation:
 Jablonowka (Kaliningrad, Gwardeisk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gwardeisk (bis 1946 Bartenhof, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Jablonowka (Kaliningrad, Osjorsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1946 Wilhelmsberg, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Jablonowka (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Jablonowka (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Jablonowka (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Jablonowka (Omsk), in der Oblast Omsk
 Jablonowka (Primorje), in der Region Primorje
 Jablonowka (Saratow), in der Oblast Saratow (bis 1941 Lauwe)
 Jablonowka (Tschuwaschien), in der Republik Tschuwaschien

Jablonowka ist der alte Name von:
 Jablonowski (Siedlung) in der autonomen Republik Adygeja

Siehe auch:
 Jabluniwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung
 Jablonewka

ru:Яблоновка